André Felipe Ribeiro de Souza (Cabo Frío, Brasil, 27 de septiembre de 1990), más conocido como André Club Nocturno, es un futbolista brasileño. Juega de delantero y su equipo actual es el Cuiabá E. C. del Campeonato Brasileño de Serie A.

Clubes

Campeonatos ganados 
Con Santos
Campeonato Paulista: 2010.
Copa de Brasil: 2010.
Recopa Sudamericana: 2012.

Con Atlético Mineiro
Campeonato Mineiro: 2012, 2015.
Recopa Sudamericana: 2014.
Copa de Brasil: 2014.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en CeroaCero 
 Ficha en SambaFoot

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Santos Futebol Clube
Futbolistas del FC Dinamo de Kiev
Futbolistas del Football Club des Girondins de Bordeaux
Futbolistas del Clube Atlético Mineiro
Futbolistas del Club de Regatas Vasco da Gama
Futbolistas del Sport Club do Recife
Futbolistas del Sport Club Corinthians Paulista
Futbolistas del Sporting de Lisboa
Futbolistas del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Futbolistas del Cuiabá Esporte Clube